Nationale Allianz steht für:

 National Alliance, eine Organisation in den Vereinigten Staaten
 Alleanza Nazionale, eine Partei in Italien
 Somalische Nationale Allianz, eine Allianz von Kriegsparteien in Somalia
 Irakische Nationalallianz, ein Zusammenschluss von Parteien im Irak

Siehe auch
 Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!“ – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK“, eine Partei in Lettland